Il Collio Goriziano Tocai Friulano è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino con riflessi citrini.
odore: delicato, gradevole con profumo caratteristico.
sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  17083,46  
Gorizia  (1991/92)  16761,02  
Gorizia  (1992/93)  20647,52  
Gorizia  (1993/94)  15373,01  
Gorizia  (1994/95)  15795,35  
Gorizia  (1995/96)  12490,0  
Gorizia  (1996/97)  14954,24

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Friulano